John Gregory kan syfta på bland andra:

* John Gregory (läkare) (1724–1773) – skotsk läkare och moralfilosof
 John Gregory (friidrottare) (1923–2003) – brittisk friidrottare
 John Gregory (fotbollsspelare) (född 1954) – engelsk fotbollsspelare och -tränare
 John Munford Gregory (1804–1884) – amerikansk politiker från delstaten Virginia
 John Walter Gregory (1864–1932) – skotsk geolog
 John Colin Gregory (1903–1959), brittisk tennisspelare